

Niemcy 
Duńska nazwa:
 Vogelsang

Osoby 
 Frederik Fuglsang – duński kamerzysta
 Hans Fuglsang – duński malarz
 Jakob Fuglsang – duński kolarz
 Jette Fuglsang – duńska kolarka
 Niels Fuglsang – duński polityk

Inne 
 Fuglsang – duński browar
 Fuglsang Kunstmuseum – duńskie Muzeum Sztuki

Zobacz też 
 Vogelsang